Эдвард Хорсман (; 1807—1876) — английский политический деятель.

Биография

Эдвард Хорсман родился 8 февраля 1807 года в шотландском городе Стерлинге в состоятельной семье. Его мать была дочерью . Получил образование в частной школе Рагби и Тринити-колледже (Кембридж). Учась в колледже принял участие в нескольких матчах по крикету в .
 
В 1835 году Э. Хорсман провалился на выборах, но уже со следующего года стал членом британской палаты общин, где принадлежал к либеральной партии Великобритании.

С 1855 до 1857 год он занимал должность главного секретаря по делам Ирландии.

Он отделился от большинства вигов при обсуждении внесенного Уильямом Гладстоном билля о реформе (1866) и образовал вместе с Робертом Лоу фракцию так называемых адуллямитов; позже, как один из так называемых независимых либералов, пользовался большим влиянием в парламенте благодаря своему ораторскому таланту и едкому остроумию.

Эдвард Хорсман умер 30 ноября 1876 года в городе Биаррице на юго-западе Франции.

Примечания

Литература 
 The Encyclopædia Britannica Eleventh Edition (1910–1911)

Ссылки 
 Horsman, Edward 

Выпускники Кембриджского университета
Выпускники Тринити-колледжа (Кембридж)
Политики Великобритании
Политики XIX века
Члены Либеральной партии Великобритании
Члены палаты общин Великобритании
Генеральные секретари по делам Ирландии
Члены Тайного совета Великобритании